Nevernote es clon de código abierto de EverNote, cuyo objetivo principal es ser una alternativa en Linux, pero es también usable en Windows y Mac Os X.

Enlaces externos 
 Página web oficial de Nevernote
 Instalar el diccionario de español en Nevernote

Administradores de información personal